Ракам'є́ () — французьке прізвище.
 Анрі Ракам'є (1912—2003) — французький підприємець.
  (1924—1996) — французький психіатр і психоаналітик.

Див. також 
 Рекам'є